Atropos bezeichnet:

 Atropos, eine der Moiren in der griechischen Mythologie
 (273) Atropos, ein Asteroid
 Acherontia atropos, eine Schwärmerart, siehe Totenkopfschwärmer
 Missa Atropos, ein Album der norwegischen Band Gazpacho von 2010
 eine Gruppe aus Killergeistern aus der Reihe Schule der Magier von Henry H. Neff